Schindlbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schindlbacher (* 1938), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt
 Horst Schindlbacher (1933–2011), österreichischer Bergsteiger